Херсонская государственная морская академия (ХГМА) —  и высшее морское учебное заведение Украины.

Учебное заведение состоит из трёх структурных подразделений: Профессионально-морского лицея ХГМА, Морского колледжа ХГМА и, собственно , Академии. Учебные планы ХГМА интегрированные, поэтому выпускники как лицея, так и колледжа могут продолжить своё обучение в других структурных подразделениях ХГМА.

История 
7 февраля 1834 в г. Херсоне открылось первое на Украине морское учебное заведение.
Целью его создания было обучение молодых людей в первую очередь профессиям навигатора и шкипера. Также обучали профессии судостроителя.
Под первый набор предоставлялось 24 места. Кандидат должен был уметь читать и писать и быть родом из Херсона, Одессы, Таганрога, Николаева, Феодосии, Измаила, Ростова, Керчи, Евпатории, Рени или Анкермана. Знающим иностранные языки отдавалось предпочтение. 
На протяжении 170 лет Херсонское морское учебное заведение реорганизовывалось 9 раз:
 1872 г. — двухразрядное мореходное училище;
 1879 г. — трёхразрядное мореходное училище;
 1903 г. — каботажная морская школа;
 1904 г. — океанская морская школа;
 1920 г. — техническая школа морского транспорта;
 1944 г. — Морская школа Министерства Торгового флота СССР;
 26 ноября 1996 г. — Херсонский Морской Колледж;
 16 июня 2007 — Херсонский Государственный Морской Институт.
 12 июня 2011 — Херсонская Государственная Морская Академия.

На протяжении 1872—1917 гг. заведение носило имя Императора Александра II, 1970—1996 гг. — Лейтенанта Шмидта.

Общие сведения 

Институт готовит специалистов для морского и речного транспорта по направлениям: Судовождение и энергетика судов, Электромеханика, Инженерная механика, Радиотехника, Сварка, Корабли и океанотехника. 
Плавательные специальности:
 Судовождение (помощники капитанов)
 Эксплуатация судовых энергетических установок (судомеханики)
 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики (электромеханики)

Сроки обучения:
 по уровню «бакалавр» — 4 года (на базе 11 классов) или 3 года (на базе образовательного уровня «младший специалист»);
 по уровню «магистр» — 1,5 года (на базе образовательного уровня «бакалавр»).
Имеются бюджетная и контрактная формы обучения.

Кафедры 
 Управления судном
 Физического воспитания
 Гуманитарных дисциплин
 Транспортных технологий
 Общеинженерной подготовки
 Экономики и морского права
 Естественно-научной подготовки
 Английского языка в судовождении
 Английского языка в судовой энергетике
Английского языка по подготовке морских специалистов по сокращенной программе
 Эксплуатации судовых энергетических установок
 Cудовождения и электронных навигационных систем
Инновационных технологий и технических средств судовождения
 Информационных технологий, компьютерных систем и сетей
 Эксплуатации судового электрооборудования и средств автоматики

Выпускники 
За более чем 180-летнюю историю из Херсонского государственного морского института выпустились герои советского союза, генералы, лауреаты государственных премий, начальники портов и прославленные капитаны. Среди них:
 Щедрин, Григорий Иванович
 Дёмин, Леонид Александрович
 Коломейцев, Николай Николаевич
 Колесник, Павел Степанович

 Полковский, Андрей Сергеевич
 Гонтарь, Константин Александрович
 Ткачев, Василий Иванович (Герой Социалистического Труда)
 Печинский, Константин Антонович
 Мезенцев, Георгий Афанасьевич
 Казначеев, Владимир Петрович
и многие другие…

Государственные высшие учебные заведения Украины
Транспортные вузы Украины
Водный транспорт на Украине
Высшие учебные заведения Херсона